Dallas est un nom d'origine écossaise et anglaise. Il peut faire référence à :

Patronyme

Famille Dallas 
 Alexander J. Dallas (1759-1817), secrétaire au Trésor (1814-1816) et ses deux fils,
 George M. Dallas (1792-1864), vice-président des États-Unis (1845-1849),
 Alexander J.Dallas (1791-1844), officier de l'US Navy;

Autres 
 Cameron Dallas (né en 1994), vidéaste web américain, 
 Matt Dallas (né en 1982), un comédien américain,
 Oswald Dallas (1881-1951), écrivain britannique, spécialisé dans la littérature populaire,
 Roderic Dallas (1891-1918), un aviateur australien,
 William Sweetland Dallas (1824-1890), un naturaliste et entomologiste britannique;

Fiction 
 Korben Dallas, le chauffeur de taxi dans le film Le Cinquième Élément, 
 A.J. Dallas, capitaine du vaisseau spatial Nostromo dans le film  Alien de 1979;

Toponyme 

 Dallas, troisième plus grande ville du Texas,
 Dallas, une ville de Georgie,
 Dallas, une ville de l'Oregon, siège du comté de Polk,
 Dallas, une ville de Caroline du Nord,
 Dallas, une ville du Dakota du Sud,
 Fort Dallas, une ville fantôme de Floride près de Miami;
 
 Dallas City, une ville des comtés de Hancock et Henderson, dans l'Illinois.
 Dallas, un borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie.

 Dallas, un village d'Écosse ayant donné son nom à plusieurs autres lieux.
Astronomie
 (8084) Dallas, astéroïde.

Télévision et cinéma 

 Dallas, un feuilleton télévisé américain des années 1980, 
 Dallas 2.0, une série télévisée américaine, spin-off de la série originale;
 Dallas Buyers Club, drame américain, réalisé par Jean-Marc Vallée, sorti en 2013.

Voiture 
 Dallas, une voiture française des années 1980-90

Vaisseaux 
 , différents navires de la marine américaine ;
 , différents navires de la garde côtière américaine.

Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis